3 cieki wodne w Polsce:
 Stara Struga – rzeka, dopływ Nysy Kłodzkiej
 Stara Struga – struga, dopływ Gowienicy
 Stara Struga – struga, dopływ Wyrwy

Zobacz też 
 Stara Rzeka
 Struga